Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nagroda fundowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych.

Nagrody Ministra Nauki są przyznawane indywidualnie lub zespołowo w zakresie:
 badań podstawowych;
 badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 badań na rzecz rozwoju gospodarki;

Kandydować do Nagrody Ministra Nauki mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. W każdej kategorii minister może przyznać jedną nagrodę. Kryteriami przyznania nagrody są: 

 w zakresie badań podstawowych - oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;
 w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;

Podstawą prawną przyznania nagrody jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców ( z  4 stycznia 2013 r.).

Przypisy 

Nagrody naukowe